The War of the Worlds is een roman van Herbert George Wells uit 1898.

(The) War of the Worlds kan ook verwijzen naar:
 Hoorspelen
 The War of the Worlds (hoorspel), een radiospel van Orson Welles uit 1938
 Film
 The War of the Worlds (1953), een film uit 1953
 War of the Worlds (2005), een film uit 2005 van regisseur Steven Spielberg
 H.G. Wells' The War of the Worlds (2005), een film uit 2005 van regisseur Timothy Hines
Televisie
 War of the Worlds (televisieserie), een Amerikaans-Canadese televisieserie uit 1988
 War of the Worlds (televisieserie uit 2019), een Amerikaans-Frans-Britse televisieserie uit 2019
 The War of the Worlds (miniserie 2019), een Britse miniserie uit 2019
 Literatuur
 H.G. Wells' The War of the Worlds (strip), een strip van Ian Edginton en D'Israeli uit 2005-2006
 Spellen
 Jeff Wayne's The War of the Worlds, een computerspel uit 1998
 The War of the Worlds (arcadespel), een arcadespel uit 1979
 Muziek
 Jeff Wayne's Musical Version of The War of the Worlds, een muziekalbum van de Amerikaanse muzikant Jeff Wayne uit 1978